Tenisový turnaj ATP Serbia Open 2009 se konal ve dnech 4. – 10. května v srbském hlavním městě Bělehradě venku na antukových dvorcích. Odměny činily 450,000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
První 4 hráči měli v 1. kole volný los.

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry
ATP World Tour 2009
Serbia Open